HMS Devastation steht für folgende Schiffe der Royal Navy:

 HMS Devastation (1804), Bombarde
 HMS Devastation (1841), Schaluppe
 HMS Devastation (1871), Panzerschiff, siehe Devastation-Klasse #HMS Devastation